"Divine Right" ou "Divine Right of Kings" est un terme anglais signifiant "droit divin". Des œuvres, dont le titre n'a pas été traduit en français, portent ce nom :

 Divine Right est une mini-série de comics dessinée par Jim Lee entre 1998 et 2000.
 The Divine Right of Kings est un poème d'Edgar Allan Poe, publié en octobre 1845 dans le Graham's Magazine (p. 189), et non-traduit en français.
 Divine Right, un jeu de guerre (ou wargame) publié par l'éditeur américain TSR Hobbies, Inc. en 1979.